Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 1908 s-au desfășurat în perioada 13 - 25 iulie 1908 la Londra, Marea Britanie. Au fost 26 de probe sportive, în care au concurat 446 de bărbați, din 20 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul White City. Acesta a fost construit special pentru Jocurile Olimpice din 1908.

Probe sportive

Masculin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 

  Athletics at the 1908 Summer Olympics, la olympedia.org

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1908
Atletism la Jocurile Olimpice